Spelektor är ett släkte av insekter. Spelektor ingår i familjen Prionoglarididae. 

Spelektor är enda släktet i familjen Prionoglarididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stövsländor
Spelektor